Baahubali: The Beginning – film indiano di genere high fantasy del 2015
 Baahubali 2: The Conclusion– film indiano di genere high fantasy del 2017
 Baahubali: The Lost Legends – film indiano di genere high fantasy del 2017
 Baahubali: The Rise of Sivagami – prequel del 2017 del film Baahubali